Dans la Bible, un séraphin, étymologiquement un serpent « brûlant » du désert, est un ange décrit par Isaïe avec trois paires d'ailes. Cette créature a donné naissance au prénom masculin Séraphin, fêté le 2 janvier et le 12 octobre.
 En théologie, les séraphins sont le premier chœur de la première hiérarchie des anges. L'adjectif « séraphique » signifie « angélique » ou « éthéré ».
 En héraldique le séraphin, classé figure héraldique imaginaire, est une tête d'ange entourée par quatre (quelquefois six) ailes.
 En français québécois, séraphin est un synonyme pour avare. Ce terme fait référence au personnage de Claude-Henri Grignon, Séraphin Poudrier, qui a marqué l'imaginaire populaire québécois au cours du .

Prénom
 Séraphin da Montegranaro (ou Séraphin d'Ascoli) (1540-1604), moine capucin italien.
 Séraphine de Dieu (1621-1699), carmélite italienne, fondatrice de plusieurs couvents en Italie.
 Séraphin de Sarov (1754-1833), moine orthodoxe russe. Grand mystique.
 Séraphin  d'Antioche (?-1823), patriarche orthodoxe.
 Séraphin de Moscou (1757-1843), métropolite de Moscou.
 Séraphin  d'Athènes (1913-1998), primat de l'Église orthodoxe grecque.
 Françoise de Saliné (1604, Beaumont-de-Lomagne - † 1661, Paris), en religion mère Françoise des Séraphins, fonda le monastère de Saint-Thomas-d'Aquin à Paris, dont par la suite elle devint prieure.

Patronyme
 Danièle Séraphin, danseuse et écrivaine française.
 Dominique Séraphin (1747-1800), pionnier des ombres chinoises en France.
 Emmanuel Séraphin, homme politique français.
 Kevin Séraphin, joueur de basketball français.

Œuvres de fiction

Personnages de fiction
 Dans le livre La Volupté du Sang de Nancy Collins, le séraphin est un Faux-semblant. Son aura est une flamme bleue. Ses yeux sont dorés et dépourvus de pupille et de cornée. Les sons qu'il émet sont des « carillons éoliens » entendus seulement par les autres Faux-semblants, dont il ne se préoccupe généralement pas mais il est craint par eux.
 Séraphin Lampion est un personnage des Aventures de Tintin de Hergé.
 Séraphin Poudrier est un personnage inventé par Claude-Henri Grignon en 1933.
 Dans le livre Le Royaume des Devins, Clive Barker fait référence à Uriel, dernier des Séraphins, sorte de monstre mythologique ayant la forme d'un Serpent gigantesque, dernier Gardien d'Éden, le territoire Interdit de Dieu.
 Dans Final Fantasy XII, Ultima, l'éon de la lumière, est surnommée « le Grand Séraphin », sans doute pour ses trois paires d'ailes dorées.
Dans final Fantasy XIV, le boss final du raid  en alliance " le monastère d'orbonne" se nomme Ultima, 《la grande séraphine》. Elle est représentée comme un ange à la peau et aux ailes dorées. Toutefois, à la place des jambes sous sa taille se trouve la tête d'un monstre noir.
 Dans Seraph of the End, le personnage principal possède en lui un démon, et à cause de multiples expériences menées contre sa volonté sur son corps, il devient (par choix) un demi-dieu du sel, un Séraphin de sel.
 Dans Elsword, l'une des spécialisations d'Eve est le Séraphin Nasod.
 La séraphine est l'un des six personnages jouables du jeu Sacred et le seul repris dans sa suite.

Cinéma et télévision
 Séraphin est un film franco-québécois réalisé par Paul Gury en 1950.
 Séraphin : Un homme et son péché est un film québécois réalisé par Charles Binamé en 2002.
 Séraphin est un personnage de Matrix des Wachowski. Il est un programme de type Ange gardien. Son rôle est de protéger l'oracle.
 Dogma est un film américain dans lequel Alan Rickman incarne un séraphin, nommé Le Metatron.
 L'épisode L'Âme en peine (saison 5 - épisode 17) de la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel présente une intrigue basée sur les agissements d'un séraphin.
 L'anime Owari no Seraph (Seraph Of The End), il est question de Séraphin de la Fin (d'où le titre) créé par les humains pour battre les vampires. Le protagoniste, Yû semble être justement un Séraphin de la Fin.
 Séraphin Monge interprété par Patrick Bruel dans le film La Maison assassinée.

Divers
 L’ordre du Séraphin, un ordre de chevalerie suédois.
 L'Ordre séraphique, nom donné à l'Ordre franciscain
 Seraphin entreprise belge, courtier digital d'assurances.

Voir aussi

Références